Guarente ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Guarente (1893–1942), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Tiberio Guarente (* 1985), italienischer Fußballspieler